Aphidomorpha es un infraorden de insectos dentro del suborden  Sternorrhyncha que incluye  los pulgones y superfamilias relacionadas Adelgoidea, Phylloxeroidea y Aphidoidea. Este grupo incluye numerosos fósiles de posición incierta.

El tratamiento de los miembros de este grupo varía. Los variantes siguientes de las familias vivientes se encuentran en la literatura.

Referencias

Enlaces externos 
 
 Aphid species file

Sternorrhyncha